Николай Александрович Смирнов (1913—1992) — советский инженер-технолог, организатор производства, специалист в области разработки ядерных зарядов; Лауреат Сталинской премии (1951) и Ленинской премии (1963).

Биография 
Родился в 1913 году в селе Владычное Кинешемского уезда Костромской губернии.

С 1938 года после окончания Ленинградского химико-технологического института направлен в город Чапаевск работал технологом и старшим технологом Завода № 15 НКБП СССР. В 1946 году командирован в качестве технического сотрудника от НКБП СССР в СЗОГ. С 1948 года в системе атомной промышленности СССР. С 1948 года направлен в город Арзамас-16, работал технологом, старшим технологом и с 1952 года главным технологом завода по производству ЯБ в КБ-11.

С 1955 года направлен в закрытый город Челябинск-70. С 1955 по 1970 годы работал директором завода № 2 по разработке ядерного оружия ВНИИТФ. Н. А. Смирнов внёс весомый вклад в строительство завода и налаживание в кратчайшие сроки многопрофильного специального производства<ref
name="Энциклопедия: Атомные города Урала. Город Снежинск"></ref>. С 1960 года избирался депутатом городского Совета депутатов трудящихся и членом ГК КПСС города Челябинск-70.

С 1969 года персональный пенсионер союзного значения. Умер 19 июля 1992 года в посёлке Селятино Наро-Фоминского района Московской области.

Награды 
Источники:

Ордена 
 Орден Ленина (1962)
 Три Ордена Трудового Красного Знамени (1949, 1951, 1954)

Премии 
 Ленинская премия (1963)
 Сталинская премия (1951)

Примечания

Литература 
 
 
 

Инженеры СССР
Выпускники Санкт-Петербургского технологического института
Участники советского атомного проекта
Сотрудники Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики
Сотрудники Всероссийского научно-исследовательского института технической физики